Конфлікт — зіткнення протилежних інтересів і поглядів, напруження і крайнє загострення суперечностей.
 Конфлікт інтересів — ситуація, за якої сторона, що укладає угоду, потенційно може одержати безпосередню вигоду, здійснюючи дії, які завдають збиток іншій стороні.
 Рольовий конфлікт — конфлікт, обумовлений суперечностями між різними ролями або компонентами ролей одного або декількох індивідів.
 Соціальний конфлікт — найвища стадія розвитку суперечностей у відносинах між людьми, соціальними групами, суспільства в цілому.
 Міжетнічні конфлікти — конфлікт між представниками етнічних груп, які зазвичай проживають в безпосередній близькості в будь-якій державі.
 Етноконфесійний конфлікт — одна із форм етнічних конфліктів, в яких конфесійна відмінність посилюється етнічною.
 Політичний конфлікт — прояв і результат конкретної взаємодії двох або більше сторін, що претендують на утримання владних ресурсів, повноважень і благ.
 Збройний конфлікт — збройне зіткнення між державами або між ворогуючими сторонами.